

Населені пункти та їхні частини

 Ґроховиська — село в гміні Зомбковіце-Шльонське Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґроховиська — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґроховиська — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґроховиська — частина села Радґощ у гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґроховиська — осада в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства
 Ґроховиська — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки